Hermann Lücke ist der Name folgender Personen:

* Hermann Lücke (Kunsthistoriker) (1837–1907), deutscher Kunsthistoriker
 Hermann Lücke (Politiker, 1895) (1895–1976), deutscher Politiker (SPD), MdBB
 Hermann Lücke (Politiker, 1920) (* 1920), deutscher Politiker (DP)